Константинов, Владимир Михайлович:
 Константинов, Владимир Михайлович (1903—1967) — советский историк, востоковед, японист.
 Константинов, Владимир Михайлович (1937—2012) — российский орнитолог, педагог.
 Константинов, Владимир Михайлович (1953—2016) — советский футболист.